Friesenkirche steht für:
 San Michele in Sassia, Rom
 Friesenkapelle (Wenningstedt), Sylt